En Pologne, Długa Wieś peut désigner :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Długa Wieś, un village du powiat de Turek ;
 Długa Wieś, un village du powiat de Wągrowiec.